Toda bezeichnet:

 Toda (Saitama), die Stadt in Japan
 Toda (Volk), ein indigenes Volk in Südindien
 Toda (Sprache), die Sprache der Toda
 Toda-Gitter, Modell in der Festkörperphysik
 Toda (Dankopfermahl), alttestamentliches Dankopfer

Toda steht für:
 Toda (Klan), eine japanische Adelsfamilie

Toda ist der Familienname folgender Personen: 

 Akira Toda (* 1951), japanischer Komponist
 Eduard Toda i Güell (1854–1941), spanischer Diplomat
 Toda Jōsei (1900–1958), japanischer Pädagoge und Verleger
 Kazuyuki Toda (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Toda (* 1928), japanischer Mathematiker
 Hisako Toda (* um 1935), japanische Badmintonspielerin
 Kōichi Toda († 2012), japanischer Maler
 Mitsuhiro Toda (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Morikazu Toda (1917–2010), japanischer Physiker (Toda-Gitter)
 Toda Mosui (1629–1706), japanischer Dichter
 Seinosuke Toda (* 1959), japanischer Informatiker, Gewinner des Gödel-Preises
 Takayoshi Toda (* 1979), japanischer Fußballspieler 
 Toda Teizō (1887–1955), japanischer Soziologe
 Toshi Toda, japanisch-US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler sowie Synchronsprecher

TODA ist die Abkürzung für

 take-off distance available

TODA